Jan III. Klevský (10. listopadu 1490 – 6. února 1539) byl německý šlechtic, od roku 1521 první vládce sjednoceného vévodství Jülich-Kleve-Berg. Jeho druhorozenou dcerou byla Anna Klevská, čtvrtá manželka anglického krále Jindřicha VIII. Zemřel roku 1539 a byl pohřben po boku svých předků v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kleve. Po Janovi na vévodský stolec zasedl jeho syn Vilém V. Klevský.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Klevští
Klevští vévodové
Vévodové z Jülichu
Hrabata z Ravensbergu
Hrabata z Marky
Hrabata z Bergu
Pohřbení v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kleve
Narození 10. listopadu
Narození v roce 1490
Úmrtí 6. února
Úmrtí v roce 1539
Muži